Fałkowice bezeichnet Dörfer in Polen:
 Fałkowice (Gdów), Dorf der Gmina Gdów in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Fałkowice (Pokój) (dt. Falkowitz), Dorf der Gmina Pokój in der Woiwodschaft Opole